

Geografia

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Blâmont

Niemcy 
 Blankenberg – część gminy (Ortsteil) Rosenthal am Rennsteig w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 Blankenberg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Gołogóra

Osoby 
 Reginald Andrew Blankenberg – południowoafrykański ambasador

Inne 
 Blankenberg – zamek
 Blankenberg – pałac

Zobacz też 
 Blankenberge
 Stadtblankenberg